

Onomastica
 Salamone – variante del nome proprio di persona Salomone

Persone
 Antonio Salamone – mafioso italiano
 Francesco Salamone – architetto e ingegnere italiano naturalizzato argentino
 Francesco Salamone – condottiero italiano
 Giovanni Salamone – imprenditore italiano